Battleground (2013) — профессиональное рестлерское pay-per-view-шоу (PPV-шоу) производства промоушена WWE. Событие прошло 6 октября 2013 года на арене «Фёрст Ниагара-центр» в Буффало (штат Нью-Йорк, США). Об этом pay-per-view-шоу сообщилось на эпизоде Monday Night Raw 29 июля 2013 года. Данное мероприятие в октябрьском слоте WWE заменило собою шоу Over The Limit.

Создание 

Battleground (2013) является pay-per-view-шоу промоушена WWE, в котором рестлеры участвуют в различных фьюдах и сюжетных линиях. Рестлеры олицетворяют собою злодеев или героев на ринге. Фьюды проходят таким путём, что сначала, на рядовых эпизодах, обстановка накаляется, а уже на самих праздниках рестлинга тот или иной фьюд как правило подходит к своему логическому завершению.

Предыстория 

На PPV Night of Champions Дэниел Брайан победил чемпиона WWE Рэнди Ортона и стал новым чемпионом. На следующем Raw Triple H забрал титул у Брайана и сделал его вакантным, мотивируя это тем, что рефери очень быстро отсчитал удержание. 18 сентября на официальном сайте WWE появилась информация о том, что на PPV Battleground Дэниел Брайан будет биться против Рэнди Ортона за вакантный титул чемпиона WWE.

На Night of Champions чемпион мира в тяжёлом весе Альберто Дель Рио проиграл матч Робу Ван Даму по дисквалификации и сохранил титул. На следующем SmackDown! назначили матч на PPV Battleground, в котором Дель Рио снова будет защищать свой титул от Роба Ван Дама. На Smackdown! от 27 сентября было объявлено, что матч пройдет по хардкорным правилам.

СМ Панк начал вражду с Полом Хейманом ещё в июле на PPV Money in the Bank. Это привело к матчу на PPV SummerSlam между СМ Панком и клиентом Хеймана — Броком Леснаром. После этого генеральный менеджер арены Raw — Брэд Мэддокс назначил Гандикап матч на выбывание между Полом Хейманом и его другим клиентом — Кёртисом Акселем против СМ Панка. На самом PPV Мэддокс сказал, что их матч будет ещё и без дисквалификаций. Позднее, на этом же PPV Панк проиграл Хейману и Акселю, после того, как выбежал Райбек и кинул Панка на стол, после чего накрыл Панка Хейманом и рефери отсчитал до трёх. Через день на Raw Хейман сказал, что Райбек — это его новый клиент. На Raw от 23 сентября назначили матч на PPV Battleground, в котором СМ Панк будет биться против Райбека.

На Raw от 30 сентября был назначен женский матч на PPV Battleground, в котором чемпионка Див — Эй Джей Ли будет защищать свой титул от Бри Беллы, а в углу Бри будут стоять Никки Белла и Ева Мари. Также на этом выпуске Raw был назначен матч на PPV Battleground Kickoff, в котором Дольф Зигглер будет биться против «Мистера Деньги в Банке» Дэмиена Сэндоу.

На Raw от 16 сентября Дасти Роудс вступил в конфронтацию со Стефани Макмэн, чтобы та вернула его сыновей — Голдаста и Коди Роудса к работе, вследствие чего Стефани приказала Биг Шоу нокаутировать его. На Raw от 23 сентября, Коди и Голдаст в чёрных костюмах напали на Щит, перед их матчем. На следующем RAW был официально назначен матч на PPV Battleground, в котором Голдаст и Коди Роудс будут противостоять двум членам Щита, а именно — Роману Рейнсу и Сету Роллинсу, с условием, если выиграет Щит, Дасти Роудс будет уволен с WWE NXT и всей семье Роудсов навсегда будет запрещено выступать в WWE, а если выиграют Роудсы, они смогут вернуться в WWE.

На Raw от 30 сентября R-Truth победил Интерконтинентального чемпиона WWE Кёртиса Акселя после своего финишера. На Main Event от 2 октября после матча Акселя против Зака Райдера, в котором победил первый, назначили матч на PPV Battleground, в котором Кёртис Аксель будет защищать свой титул от R-Truth.

На Raw от 30 сентября и на SmackDown! от 4 октября после матчей Кофи Кингстона Брэй Уайатт с Эриком Роуэном и Люком Харпером говорили Кингстону загадочные сообщения, что и привело к назначению их матча на PPV Battlegtound.

6 октября, уже перед самым PPV назначили командный матч между Реальными Американцами против Великого Кали и Сантино Мареллы.

Матчи

См. также 
 Список pay-per-view шоу WWE

Примечания

Ссылки 
 

2013 год в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Буффало
WWE Battleground